Однокла́ссники (в женском роде — однокла́ссницы) — люди, обучающиеся или обучавшиеся ранее в одном классе.
Кроме того:
 «Одноклассники» — социальная сеть;
 «Одноклассники» — девятый альбом российской группы «Блестящие»;
 «Одноклассники» — пьеса Ю. М. Полякова;
 «Одноклассники» — русскоязычное название нескольких фильмов:
 «Одноклассники» — российский фильм режиссёра Сергея Соловьёва 2010 года;
 «Одноклассники» ( — «Взрослые») — комедийный фильм 2010 года Дэнниса Дугана и Адама Сэндлера;
 «Одноклассники 2» — комедийный фильм 2013 года, продолжение фильма Дэнниса Дугана и Адама Сэндлера;
 «Одноклассники» — российский телесериал 2013 года;
 «Одноклассники» — другое название британского фильма «Класс 76» 2005 года.

См. также 
 «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу» — российский фильм режиссёра Павла Худякова 2013 года.
 «Однокласник» () — ежемесячный иллюстрированный украиноязычный журнал для подростков.
 «Одноклассницы» — название фильмов.